Peters kan som auktorsförkortning stå för:

 Wilhelm Peters (zoolog), ibland utskrivet Wilhelm Carl Hartwig Peters (1815–1883), tysk naturhistoriker, zoolog och utforskare
 Daniel J. Peters, amerikansk zoolog
 James Arthur Peters (1922–1972), amerikansk herpetolog
 James Lee Peters (1889–1952), amerikansk ornitolog
 Marcell K. Peters, tysk entomolog

Robotskapade auktorsförkortningar